Lo European Masters 2022 è stato il quattordicesimo evento professionistico della stagione 2021-2022 di snooker, l'undicesimo valido per il Ranking, e la 6ª edizione di questo torneo, che si è disputato dal 21 al 27 febbraio 2022, presso la Marshall Arena di Milton Keynes, in Inghilterra.

È stato il sesto evento stagionale della BetVictor European Series 2021-2022.

Il torneo è stato vinto da Fan Zhengyi, il quale ha battuto in finale Ronnie O'Sullivan per 10-9. Il cinese si è aggiudicato così il suo primo European Masters, che coincide con il suo primo titolo Ranking (e professionistico) e il suo primo evento BetVictor European Series, in carriera.

Fan è divenuto il 71º giocatore diverso a conquistare un titolo Ranking e il quinto cinese, dopo Ding Junhui, Liang Wenbó, Yan Bingtao e Zhao Xintong.

O'Sullivan ha disputato la sua seconda finale in questo torneo, dopo la sconfitta del 2016 contro Judd Trump, la 117ª finale nei tornei professionistici, la 60ª fra quelli validi per la classifica mondiale e la seconda in stagione, dopo il successo al World Grand Prix su Neil Robertson.

Fan ed O'Sullivan non si erano mai sfidati in uno scontro diretto.

Il campione in carica era Mark Selby, il quale è stato eliminato ai trentaduesimi di finale da Jordan Brown.

Durante il corso del torneo sono stati realizzati 60 century breaks, trentotto in meno della precedente edizione, mentre durante le qualificazioni ne sono stati realizzati 40.

Montepremi 

 Vincitore: £
 Finalista: £
 Semifinalisti: £
 Quarti di finale: £
 Ottavi di finale: £
 Sedicesimi di finale: £
 Trentaduesimi di finale: £
 Miglior break: £
 Totale: £

Panoramica

Aspetti tecnici 
Dopo aver disputato l'edizione di settembre 2020 alla Marshall Arena di Milton Keynes, in Inghilterra, in quanto unica bolla in grado di ospitare tutto lo staff necessario per i tornei, compresi i giocatori, il torneo si sarebbe dovuto svolgere allo Stadthalle Fürth di Fürth, in Germania, per la prima volta nella sua storia. Tuttavia, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19, il 23 dicembre 2021 il World Snooker Tour comunica che il torneo sarà ospitato dalla Marshall Arena per la seconda edizione consecutiva, sede che ha già ospitato in stagione l'English Open, anticipando l'inizio della competizione di un giorno. È, inoltre, la prima volta in cui il torneo si svolge nel mese di febbraio.

Come già accaduto tra l'edizione 2018 e quella di gennaio 2020, il torneo subisce un distacco di due anni solari, disputandosi, tuttavia, sempre in stagioni consecutive.

Aspetti sportivi 
Così come accaduto nel 2017 e nel 2018, lo European Masters vede disputarsi un turno di qualificazione, che si svolge dal 27 al 31 ottobre 2021, presso il Chase Leisure Centre di Cannock, in Inghilterra, per la prima volta nella sua storia.

L'evento è valevole per la classifica mondiale per la sesta edizione consecutiva.

Il 28 giugno 2021 l'azienda di scommesse sportive BetVictor comunica di essersi accordata con il World Snooker Tour per sponsorizzare tutti i quattro eventi Home Nations Series, accorpando questa serie di tornei alla BetVictor European Series per la stagione 2021-2022. La BetVictor aveva già sponsorizzato questo torneo nelle edizioni di gennaio 2020 e settembre 2020.

Il vincitore del torneo ha il diritto di partecipare al Champion of Champions 2022.

Sono assenti al torneo Ding Junhui, Igor Figueiredo e Marco Fu, i quali vengono sostituiti dai dilettanti Ross Muir, John Astley e Bai Langning. Ricevono un invito anche Sanderson Lam, Michael Georgiou, Si Jiahui, Soheil Vahedi, Michael White e David Lilley, i quali sono i prescelti per completare il quadro dei 128 giocatori presenti.

Il 27 ottobre 2021 danno forfait Sam Craigie (a causa di un infortunio) e Mark Williams (in quanto positivo al COVID-19), i quali vengono sostituiti rispettivamente dai dilettanti James Cahill e Mark Lloyd.

Il 28 ottobre 2021 dà forfait Michael White, il quale viene sostituito dal dilettante Simon Blackwell.

Copertura 
Le seguenti emittenti e piattaforme streaming hanno trasmesso lo European Masters 2022.

Tabellone (qualificazioni) 
Le prime 4 teste di serie Mark Selby, Judd Trump, Ronnie O'Sullivan e Neil Robertson, disputano il loro di qualificazione alla Marshall Arena, sede della fase finale del torneo.

Century breaks 
Durante il corso delle qualificazioni per il torneo sono stati realizzati 40 century breaks.

Tabellone (fase finale)

Century breaks 
Durante il corso del torneo sono stati realizzati 60 century breaks.

Note

Voci correlate 

 European Masters
 BetVictor European Series 2021-2022
 Stagione 2021-2022 di snooker

2022
BetVictor European Series 2021-2022
Competizioni sportive a Milton Keynes
Snooker in Inghilterra